Il doppio del torneo di tennis Wellington Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Wellington Challenger 1995, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1995, è stato vinto da Mark Knowles e Daniel Nestor (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Tommy Ho e Kenny Thorne (tds n. 2) con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6.

Teste di Serie

  Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
  Tommy Ho /  Kenny Thorne (finale)

  Jon Ireland /  Jack Waite (semifinali)
  Neville Godwin /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Wellington Challenger 1995